Смо́лич (, ) —  фамилия белорусского происхождения, образованная от древнерусского топонима Смоличи.

Известные носители 
 Смолич, Аркадий Антонович (1891—1938) — деятель белорусского национального движения в период Гражданской войны в России.
 Смолич, Дмитрий Николаевич (1919—1987) — советский оперный режиссёр.
 Смолич, Игорь Корнильевич (1898—1970) — историк Русской Церкви, белоэмигрант, брат советского писателя Юрия Смолича.
 Смолич, Николай Васильевич (1888—1968) — российский и советский театральный режиссёр и педагог.
 Смолич, Юрий Корнеевич (1900—1976) — украинский советский писатель, журналист, театральный критик, брат историка Игоря Смолича.

См. также

Примечания